Флаг муниципального образования Альменевский район Курганской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 августа 2007 года решением Альменевской районной Думы № 44 и 9 ноября 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3529.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Альменевского района в зелёном, белом и жёлтом цветах. В зелёном поле вверху — серебряный скачущий конь, внизу — золотой сноп».

Обоснование символики 
Конь — символ воли, честности, символ богатства у степных племён на востоке.

Сноп из 12 колосьев — единство, символ 12 родов, положивших начало истории Альменевского района, 12 поселений (сельсоветов), входящих в состав района, а также символ земледелия, которое является основой богатства края.

Зелёное поле — символ изобилия, исторической специфики края, преемственности с флагом Курганской области.

Примечания 

Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением снопа